Васи́лий Аки́мович Тарасе́нко () — советский украинский  и историк. Представитель Украинской ССР в Совете Безопасности ООН. Заместитель министра иностранных дел УССР, чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
В 1939 окончил исторический факультет Киевского педагогического института. После окончания университета находился на преподавательской работе.

Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в связи с ранением.

В 1943—1945 директор Запорожского педагогического института.

С мая 1945 года помощник министра иностранных дел УССР. С августа 1945 по январь 1946 представитель Украинской ССР в Европейском комитете Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА).

С января по ноябрь 1946 представитель Украинской ССР в Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.

В 1946—1948 советник Посольства СССР в США. Входил в состав делегаций Украины на Генеральной Ассамблее ООН, с 1948 года руководитель делегации Украины на Генеральной Ассамблее ООН.

В 1948—1949 Представитель Украинской ССР в Совете Безопасности ООН. Был заместителем министра иностранных дел СССР.

С 1950 по 1984 заведующий кафедрой новой и новейшей истории Киевского университета. Автор трудов по вопросам внешней политики СССР и международных отношений в период после Второй мировой войны.

В 1959 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Атомная проблема во внешней политике США. (1945—1949 гг.)».

Научные труды 

 Тарасенко В. А. Атомная проблема во внешней политике США (1945-1949 гг.) / Министерство высшего образования УССР, Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. — К.: Изд-во Киевского гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1958. — 247 с.
 Очерки по новейшей истории Венгрии: Научные труды, посвящённые 25-летию освобождения Венгрии / Под общ. ред. профессоров В. А. Тарасенко и Д. Токоди. —  К.: Изд-во Киев. ун-та: Дебрецен, 1972. — 243 с.

Примечания

Литература 

 Головченко В. І. Тарасенко Василь Якимович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К.: , 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4.
 Тарасенко Василь Якимович // . У 3-х т. Т. 3. — К., 1968. — С. 447.

Ссылки 
 Тельман И. Как украинский дипломат Израиль создавал // Еженедельник "Секрет", 28.12.2010

Похороненные на Байковом кладбище
Ректоры Запорожского национального университета